L'expression « gerbille naine » est un nom vernaculaire ambigu en français, pouvant désigner plusieurs espèces différentes de rongeurs :
 la Gerbille naine () ;
 la Gerbille naine de Buchanan ().

Articles connexes

Référence 

Rongeur (nom vernaculaire)
Muridae
Nom de rongeur ambigu